Хауд:
 Хауд, Турийя — нидерландская актриса
 Хауд (плато) — плато в Сомали